Icmadophilaceae är en familj av lavar. Icmadophilaceae ingår i ordningen Pertusariales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Icmadophilaceae